Douma peut désigner :

Toponymie 
 Douma, une localité situé dans le département de Tangaye au Burkina Faso ;
 Douma, une localité situé dans le département de Tansila au Burkina Faso.
 Douma, une commune du Liban ;
 Douma, une commune de Syrie ;

Anthroponymie 
 Yacine Douma, ancien judoka français.
 Edo Douma, acteur néerlandais

Institutions 
 la Douma, chambre basse du Parlement de Russie ;
 la Douma du district autonome de Tchoukotka (en ), la Chambre du Parlement de Tchoukotka ;
la Douma d'État de l'Empire russe.

Autres 
 un Douma, un poème chanté originaire d'Ukraine ;
 les Douma ou Adoumas, un peuple du Gabon ;
 le douma, une langue bantoue ;

Homophonie 
 , Ange du silence (traditions rabbinique et islamique) ;

Paronymie 
 Doum.
 Christos G. Doumas (1933-).

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Homonymie de patronyme